Video Touring è un'emittente radio televisiva locale presente in Calabria.

Ha sede nel quartiere di Gallico Marina e trasmette in tutta la regione e anche nel territorio della Città metropolitana di Messina.

Storia 
Dopo un lungo periodo di test nel mux Video Calabria, Video Touring inizia regolarmente le trasmissioni alle ore 9 del 1º marzo 2015 in occasione del 39º compleanno di Radio Touring 104.

Nel primo anno di programmazione, l'emittente apriva le trasmissioni dal lunedì al venerdì alle ore 6 con un almanacco auto-prodotto "Day by day cafè", mentre il resto della settimana trasmetteva dalle ore 7 alle 15 in simulcast la radiovisione di Touring 104, nella fascia pomeridiana dalle ore 15 alle ore 17 si alternava con programmi di intimità, culturale e musicale tra questi: "Fondo tinta", "Urban Groove", "Leggendo tra le righe" e "Lopresti Idea". Nello sport invece occupava sia la fascia radiofonica 19-20, che televisiva 22:30-23:30, occupando anche nel weekend le dirette radiofoniche di Reggina e Viola. I programmi di prima serata si alternavano dal mondo della scuola, passando per l'arte, toccando i fatti storici della Calabria, l'approfondimento giornalistico fino alle interviste con l'ospite in studio. Il weekend non è solo sport ma anche comicità in radio, gli eventi in città e la classifica smashits dei 30 brani più trasmessi durante il corso della settimana in radio.

Nella stagione successiva si replica la stessa programmazione con una nuova novità dentro il palinsesto radiovisivo, la messa in onda alle ore 14 dal lunedì al venerdì del Videoradiogiornale (VRG) con una durata di 5 minuti, tutte le edizioni venivano pubblicate nella pagina Youtube della radio. Il 1º marzo 2016 è stata trasmessa la prima diretta radio-video in esterna in occasione del 40º compleanno di Radio Touring 104 dalle ore 9 alle ore 20.

Nella stagione 2018-2019 inizia a trasmettere in diretta dagli studi della Zona Industriale di Campo Calabro i due nuovi programmi sportivi "Momenti Amaranto" e "Momenti Nero Arancio".

Nella stagione 2019-2020, vengono riconfermati i programmi della scorsa stagione ed è stata incentivata l'offerta dei programmi in diretta con il programma extra sportivo "Trattoria Reggina" con tanti ospiti in studio, durante il periodo del lockdown ha trasmesso ogni domenica mattina dal 12 aprile al 28 giugno 2020 la Santa Messa in diretta dalla chiesa del Santissimo Salvatore di Reggio Calabria.

Dal 21 settembre 2020 è la televisione ufficiale della Reggina 1914 e da ottobre anche della Pallacanestro Viola, Reggio Calabria BIC e Volley Reghion.

Da ottobre 2021, trasmette dal nuovo centro di produzione di Gallico Marina.

Programmi in radiovisione 
Durante il resto della giornata il canale trasmette la diretta in radiovisione di Radio Touring 104:
Mezzogiorno Amaranto
Tutti Figli di Campanaro
 Smashits Up Chart
 Casa Lopresti
 Discoteca Contatto
 Hit By Hit
 Voices
 Radiosamente
 Fatti i quiz tuoi
 Motorsound
 Touring cafè
 Pasquale Caprì Radioshow
 Radiocronaca Reggina 1914
 Radiocronaca Pallacanestro Viola

Programmi TV 
Oltre alla diretta giornaliera della radiovisione di Radio Touring 104, Video Touring produce alcuni programmi nella fascia serale:

News 
 TG Touring
 Settimana News

Varietà 
 655 Show
 Voci Metropolitane

Cultura 
 BorgoItalia

Musica 
 Top Hit

Salute 
 Mensana
 Radiosamente

Sport 
 Momenti Amaranto
 Momenti Nero Arancio
 Match Live
 Motor Sound Tv

Da ottobre 2020 a maggio 2022 ha ospitato nel CPTV anche la programmazione di Reggina TV canale ufficiale della società amaranto.

Slogan 
Due sono gli slogan della rete e il primo viene utilizzato negli spot "La radio che si guarda, la tv che si ascolta" mentre nel logo originale viene riconosciuto come "Emozione in azione".

Note 

Reti televisive della Calabria
Reti televisive di Reggio Calabria